Jeruzalemkerk (Amsterdam), een protestantse kerk in Amsterdam-West
 Jeruzalemkerk (Brugge), een rooms-katholieke kerk in Brugge
 Jeruzalemkerk (Kopenhagen)
 Jeruzalemkerk ('s-Gravenhage), was een christelijk gereformeerde kerk in 's-Gravenhage
 Jeruzalemkerk (Zwolle), een protestantse kerk in de wijk Assendorp, Zwolle.